Александр Михайлович Шкурко (28 января 1939 — 23 октября 2008) — полярник, учёный, изобретатель; доктор технических наук (1998), профессор Санкт-Петербургского государственного горного института, академик Международной академии по экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ).

Автор более 100 научных работ из них 3-х учебных пособий. Соавтор 12 изобретений, профессор, доктор технических наук. Награждён правительственными наградами, серебряной медалью ВДНХ, за внедрение изобретения, созданного после 20 августа 1973 года вручен нагрудный знак «Изобретатель СССР».

Биография 
Александр Михайлович Шкурко родился 28 января 1939 года в поселке Леднев Погарского района (ныне — Брянской области). В 1956 году окончил среднюю школу, затем строительную школу № 19 г. Ленинграда.

Начав свою трудовую деятельность в УНР «Трудрезервстрой», одновременно учился на подготовительных курсах Ленинградского горного института. Поступив в Ленинградский горный институт в 1958 году, окончил его в 1963 году. По распределению направлен на работу в Ленинградское отделение института Гидропроект им. С. Я. Жука (Ленгидропроект). Далее командирован в составе экспедиции № 3 в Мурманскую область для проведения инженерно-геологических изысканий под строительство Верхне-Туломской ГЭС.

С 1963 по 1965 годы проходил службу в морских частях погранвойск (Анапа, Новороссийск, Одесса). После возвращения из рядов Советской Армии жизнь стала носить характер «постоянных командировок».

1966 год — инженер-механик на Чиркейской ГЭС (Дагестан).

1967 год — Каргополь (Онежская губа), главный механик, Архангельская область.

1968 год — Изыскания под строительство Зейской ГЭС, главный механик экспедиции № 8 Ленгидропроекта.

1969, 1971—1974 годы — инженерно-геологические изыскания под строительство Бурейской ГЭС, главный механик, начальник экспедиции № 5.

Из воспоминаний А. М. Шкурко:
 
1974 — 1976 годы — зимовка на станции «Восток» в 20, 21 Советских Антарктических экспедициях, всего на станции «Восток» пробыл 13 месяцев 7 дней.

1976 году — назначен начальником отдела Антарктических исследований ЛГИ.

1977, 1979 год полевые работы на Северной Земле.

1981 год защита кандидатской диссертации.

1982 — 1984 годы зимовка на станции «Восток» в Антарктиде, зафиксирована самая низкая температура на земном шаре (-) 89,2 °C.

1985 год — присвоено ученое звание «старший научный сотрудник» по специальности «Технология и техника геологоразведочных работ».

С 1986 года начинается преподавательская деятельность на кафедре «Экономики и организации геологоразведочных работ» (ЭиОГРР), которая впоследствии переименована в кафедру «Экономики, учёта и аудита» (ЭУиА) ЛГИ.

1995 год — присвоено ученое звание «доцент».

1997 год — в связи с болезнью проходит операция аорто-бедренного шунтирования и ампутация левой ноги ниже колена одновременно.

1998 год — защита докторской диссертации «Основы теории и практика бурения плавлением в ледовых отложениях Антарктиды» и присвоение учёной степени доктора технических наук.

2000 год — избран действительным членом (академиком) Международной академии по экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ).

2001 год — присвоено ученое звание «профессор» по кафедре «Экономики, учёта и аудита».

Женат с 1966 года, имеет двоих детей.

Умер 23 октября 2008 года после длительной болезни. Похоронен на  Санкт-Петербурга.

В поселке Леднев Погарского района Брянской области, на родине Александра Михайловича создан мемориальный музей. В краеведческом музее «Радогощ» районного центра г. Погар Брянской области есть экспозиция, посвящённая деятельности А. М. Шкурко. Планируется создание мемориального музея в г. Сестрорецк Курортного района г. Санкт-Петербурга, где Александр Михайлович прожил более десяти лет.

Библиография 
 Основы теории и практика бурения плавлением в ледовых отложениях Антарктиды. — 1998
 Организация материально-технического снабжения в условиях рыночной экономики. Товарные биржи / А. М. Шкурко, Т. А. Тарабаринова. — 1995 ISBN 5-230-19552-5
 Организация производства на предприятиях геолого-разведочной отрасли / А. М. Шкурко, А. А. Федченко, Л. С. Синьков. — 1999
 Основы теории и практики бурения плавлением в ледовых отложениях Антарктиды / А. М. Шкурко. — 2004

Ссылки 
 Музей посещают земляки
 

Полярники
Изобретатели России
Изобретатели по алфавиту
Преподаватели Санкт-Петербургского горного университета
Персоналии:Сестрорецк